Stora Gäddetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Gäddetjärnen, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Stora Gäddetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Gäddetjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Stora Gäddetjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Gäddetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn